Thomas Doyle puede hacer referencia a:

 Thomas Doyle (1992-), futbolista neozelandés; o a
 Thomas Doyle (2001-), futbolista británico.